L'Open du pays de Galles 2020 est un tournoi de snooker de catégorie classée comptant pour la saison 2019-2020.

L'épreuve s'est tenue du  au  à la Motorpoint Arena de Cardiff, au Pays de Galles. Elle est organisée par la WPBSA et fait partie des Home Nations Series.

Déroulement

Contexte avant le tournoi 
La compétition rassemble 129 participants. Le vainqueur remporte un prix de .

Le tenant du titre est Neil Robertson, il s'était imposé contre Stuart Bingham en finale 9 à 7 l'an passé.

Faits marquants 
Shaun Murphy domine largement Kyren Wilson lors de la finale 2020, battant son compatriote 9 manches à 1 et réalisant trois centuries lors de ce match. Il s'agit de la première fois de sa carrière qu'il remporte deux tournois classés dans une même saison.

Lors de sa toute première manche du tournoi, Kyren Wilson a réalisé un break maximum.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste : 
  de finale : 
  de finale : 
  de finale : 
 Meilleur break : 
 Dotation totale :

Qualifications 
Un tour de pré-qualification a eu lieu entre deux wildcards gallois.
  Gavin Lewis 0-4  Darren Morgan

Tableau

Premiers tours

Partie 1

Partie 2

Partie 3

Partie 4

Partie 5

Partie 6

Partie 7

Partie 8

Derniers tours

Finale

Centuries 

 147, 136, 100  Kyren Wilson
 142, 131, 125, 118, 100  Ronnie O'Sullivan
 142, 100  Zhao Xintong
 141  Lyu Haotian
 140  Igor Figueiredo
 140  Si Jiahui
 139, 114, 111  Matthew Stevens
 138, 117  Mark Selby
 136, 128  Stephen Maguire
 135, 133, 121, 116  Neil Robertson
 135  Luo Honghao
 135  Mitchell Mann
 134, 116, 109, 108, 102, 101, 100  Shaun Murphy
 133  Robert Milkins
 132, 126, 121, 121, 101, 100, 100  Judd Trump
 132  Ryan Day
 130  Liam Highfield
 129  David Grace
 128, 117  Luca Brecel
 127, 122  Barry Hawkins
 127  Ricky Walden
 126, 106  Chen Feilong
 125, 108, 100  Yan Bingtao
 123  Dominic Dale
 120, 114  Anthony McGill
 117  Robbie Williams
 116, 110  Ding Junhui
 116, 107, 104, 100  John Higgins
 116  Liang Wenbo
 114, 101  Mark Allen
 110, 100  Stuart Bingham
 109  Jimmy Robertson
 108  Jack Lisowski
 108  Tian Pengfei
 105  Stuart Carrington
 104  Andy Lee
 101  Xiao Guodong
 100  Elliot Slessor
 100  Gerard Greene

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open du pays de Galles 2019
 Open du pays de Galles

 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Liens externes 

Open du pays de Galles de snooker
Snooker en 2020
Sport au pays de Galles en 2020
Saison 2019-2020 de snooker
Sport en février 2020